Racioppi est un patronyme italien porté notamment par :
 Antonio Racioppi (1925-2013), réalisateur et scénariste italien,
  (1827-1908), historien, homme politique et économiste italien.

Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien